Пирогово — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Грязовецкого муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Перцевский сельсовет.

Расстояние до районного центра Грязовца по автодороге — 1 км. Ближайшие населённые пункты — Грязовец, Климово, Бурцево.

По переписи 2002 года население — 206 человек (103 мужчины, 103 женщины). Всё население — русские.

22 июня 1938 года в деревне Пирогово родилась Дьякова (Кукина) Антонина Павловна (участница хоровой капеллы «Народный учитель» под управлением Г. А. Струве)

Примечания

Ссылки 
 Пирогово в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района